Spirit jelentései:

 Amerikai Egyesült Államok
 Spirit (Wisconsin)
 Spirit (közösség, Wisconsin)

Zene 
 Spirit, pszichedelikus rockegyüttes

Albumok
 Spirit, Spirit-album, 1968
 Spirit, John Denver-album, 1976
 Spirit, Earth, Wind & Fire-album, 1976
 Spirit, Malachi Thompson-album, 1983
 Spirit, Caroline Lavelle-album, 1995
 Spirit, Sean Maguire-album, 1996
 Spirit, Willie Nelson-album, 1996
 Spirit, Jewel-album, 1998
 Spirit, Eluveitie-album, 2006
 Spirit, J-Rocks-album, 2007
 Spirit, Leona Lewis-album, 2007
 Spirit, Preston Reed-album, 2007
 Spirit, This Condition-album, 2010
 Spirit, Hitomi-album, 2011
 Spirit, Reckless Love-album, 2013
 Spirit, Amos Lee-album, 2016
 Spirit, Depeche Mode-album, 2017

Dalok
 "Spirit", Bauhaus-dal, 1982
 "Spirit", Kwesta-dal, 2017
 "Spirit", Beyoncé-dal, 2019

Egyéb
 Spirit Will Eisner képregénye
 Spirit belgiumi párt
 Spirit Formula–1-es csapat
 Spirit Formula–1-es konstruktőr

Hasonló megnevezéssel 
 MER-A Spirit marsjáró
 Spirit Racing
 Spirit FM